Аэропорт Мангаиа  - это аэропорт на Мангаиа на Островах Кука. В 2007 году аэропорт получил 5 миллионов долларов США на развитие.

Ссылки

Внешние ссылки 
 Mangaia Terminal Image

Аэропорты Островов Кука